Lupșan este un nume de familie românesc, care se poate referi la,

Persoane 
 Emil Lupșan, politician român din Cricău, județul Alba
 Flaviu Lupșan, politician român din Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud

Referințe

Articole conexe 
 Lucescu
 Lupan (nume)
 Lupașcu
 Lupescu
 Lupșan
 Lupu
 Lupu (nume)
 Lupul (nume)
 Lupulescu

Nume de familie românești
Nume proprii